Rio Galina
3576 Galina

Desambiguações de topônimos